Sigmoide o sigmoideo (esta última es la forma que aparece en el DRAE), puede referirse a:
Lo relativo a sigma, la letra griega equivalente a la ese latina, especialmente lo relativo a su forma (doble curva).

Matemáticas
 Función sigmoide, una función matemática.

Anatomía
 Válvula sigmoidea, una válvula cardiaca.
 Arterias sigmoideas, unas arterias.
 Colon#Colon sigmoide
 Surco sigmoideo y seno sigmoideo (véase surco (anatomía): sinus sigmoidei ossis occipitalis -seno sigmoideo que se encuentra sobre el hueso occipital-, temporalis -hueso temporal- y parietalis -hueso parietal-).
 Cavidad sigmoidea mayor o Escotadura troclear accidente morfológico del cúbito que se une con la tróclea para formar la articulación del codo.
 Cavidad sigmoidea menor o Escotadura radial accidente morfológico del cúbito que se une al radio en su parte medial para formar la articulación del codo.

Arte
 Serpentinata

Botánica
 Aloe sigmoidea, una planta.